Nicole (Lot-et-Garonne)
 Nicole de Lorena — nobre francesa, duquesa da Lorena
 Nicole (cantora alemã)
 Nicole (cantora chilena)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos